Rapid River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rapid River, Sudbury District, vattendrag i Ontario, 
 Rapid River, Algoma District, vattendrag i Ontario, 
 Rapid River (biflöde till Churchill River), vattendrag i Saskatchewan, 
 Rapid River (biflöde till Cree River),  vattendrag i Saskatchewan, 
 Rapid River, British Columbia, vattendrag,

Kanada och USA 
  Rapid River, Yukon/Alaska, vattendrag